Tàrbena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tárbena, ort, Valencia, Provincia de Alicante, 
 Tàrbena (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar